Владимир Александрович Бунаков (род. 1941) – учёный в области механики конструкций из композиционных материалов, профессор МАТИ, доктор технических наук.

Биография 
Родился 12 марта 1941 года.

Окончил МАИ (1964, с отличием), инженер-механик по производству летательных аппаратов, и механико-математический факультет МГУ (1968), специальность математика.

В МАИ: инженер на кафедре 104 (1964—1966), аспирант на кафедре 603 (1966—1969), там же — старший инженер (1969—1971) и старший научный сотрудник (1971—1975). В 1971 защитил кандидатскую диссертацию. Ученик профессора Елпатьевского А. Н. и члена-корреспондента АН СССР профессора Васильева В. В.

С 1975 года работал в Московском авиационно-технологическом институте (МАТИ): доцент, с 1989 г. профессор.
Доктор технических наук (1988), в 1989 г. утверждён в учёном звании профессора.
Читал курсы «Оптимальное проектирование конструкций», «Строительная механика», «Механика гетерогенных сред», «Устойчивость конструкций из композиционных материалов» и др.

Награды 
За свои достижения был неоднократно награждён:
 2002 — звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации»;
 2004 — лауреат Премии Правительства РФ.

Библиография 
Специалист в области механики конструкций из композиционных материалов. Автор более 100 научных статей и 3 монографий, из которых две изданы в США. Сочинения:
 Армированные пластики : Справ. пособие / Бунаков Владимир Александрович и др. - М. : Изд-во МАИ, 1997. - 402 с. : ил.; 20 см.; ISBN 5-7035-1972-1
 Оптимальное проектирование конструкций из композиционных материалов : Учеб. пособие / В. А. Бунаков, В. Б. Маркин; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. - Барнаул : Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 1994. - 57 с. : ил.; 20 см.
 Оптимальное армирование оболочек вращения из композиционных материалов [Текст] / И.Ф. Образцов, В.В. Васильев, В.А. Бунаков. - Москва : Машиностроение, 1977. - 144 с.

Источники 
 http://www.ainros.ru/kid/t1/prepranee.pdf